Das National Panasonic Open 1984 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 12. bis 18. November 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Brisbane